Никола́й Ива́нович Ушако́в:
 Ушаков, Николай Иванович (1802—1861) — генерал-лейтенант, военный историк.
 Ушаков, Николай Иванович (1927—2006) — советский и российский певец, солист Большого театра.